Messmacher oder Meßmacher ist der Familienname folgender Personen:
 Maximilian Messmacher  (1842–1906), deutsch-russischer Architekt
 Georg Ernst von Meßmacher (1848–1925), Kaiserlich Russischer Wirklicher Geheimer Staatsrat 

Meßmacher bezeichnet:
 ein denkmalgeschütztes Gebäude in Dresden; siehe Villa Meßmacher